Владимир Александрович Гарюгин (род. 27 апреля 1950, Ярославль) — советский и российский хозяйственный деятель, Почётный железнодорожник, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» с 29 января 1990 года по 3 августа 2020 года. Член Общественного совета Санкт-Петербурга, член Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Биография 
Владимир Александрович Гарюгин родился в 1950 году в Ярославле. Потомственный железнодорожник, продолживший дело отца и деда, всю жизнь прослуживших на железной дороге.

Окончил Электротехнический факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» в 1972 году.

С 1972 года работал электромехаником, старшим электромехаником, старшим инженером Ленинград-Балтийской дистанции сигнализации и связи Октябрьской железной дороги.

Инструктор промышленно-транспортного отдела Ленинского РК КПСС с 1978 года.

В 1983 году возглавил одно из ведущих подразделений Ленинградского метрополитена — службу движения. Секретарь партийного комитета Ленметрополитена.

С 1986 года — инструктор Ленинградского обкома КПСС, второй секретарь, первый секретарь Петродворцового РК КПСС.

В январе 1990 года решением конференции трудового коллектива на альтернативной основе был избран начальником Ленинградского метрополитена, победив в конкурентной борьбе других претендентов на эту должность.

Является представителем Петербургского метрополитена в Международном Союзе общественного транспорта и ассоциации метрополитенов России и СНГ.

В августе 2020 года принял решение покинуть пост. Заявление подписано 03.08.2020.

Уголовные преследования 
22 мая 2015 года, в связи с расследованием о хищении 466 миллионов рублей при строительстве комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская» Петербургского метрополитена, суд арестовал имущество Гарюгина, включая: земельные участки, дом, машину и деньги. 19 июля 2019 года уголовное преследование полностью прекращено в связи с отсутствием состава преступления и с признанием права на реабилитацию.

Награды и почётные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2 февраля 2011) — за большой вклад в развитие транспортной отрасли и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (4 ноября 2005) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (11 октября 1995) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 Орден Дружбы народов
 Почётный железнодорожник
 Почётный работник транспорта России
 Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (28 мая 2004 года)
Почётный гражданин Санкт-Петербурга (20 мая 2020 года)

См. также 
 Гаев, Дмитрий Владимирович

Примечания

Ссылки 
 Личности Петербурга — Гарюгин Владимир Александрович
 RUcompany.RU — Государственное предприятие Петербургский метрополитен — Гарюгин Владимир Александрович

Начальники Петербургского метрополитена